Hattori bezeichnet:
 einen Stadtteil der Stadt Toyonaka in der japanischen Präfektur Ōsaka
 ein Dorf in der japanischen Präfektur Okayama: Hattori (Okayama) (heute: Sōja)
 ein Dorf in der japanischen Präfektur Hiroshima: Hattori (Hiroshima) (heute: Fukushima)
 einen japanischen Klan: Hattori (Klan)

Hattori ist der Familienname folgender Personen:
 Daiki Hattori (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Hattori Dohō (1657–1730), japanischer Haikai-Dichter
 Hattori Hanzō (Samurai)
 Hattori Yasunaga (?–?)
 Hattori Masanari/Masushige (1542–1598), der bekannteste Hattori Hanzō und Sohn des 1.
 Hattori Masanari (1565–1615): ältester Sohn des 2.
 Hattori Masashige (1580–1652): zweitältester Sohn des 2.
 Hazuma Hattori (* 1995), japanischer Langstreckenläufer
 Hiroki Hattori (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Ichirō Hattori, Messerschmied
 Jōji Hattori (* 1969), japanischer Violinist und Dirigent
 Kazuki Hattori (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hattori Kazutada, Samurai
 Katsuhisa Hattori, Komponist
 Hattori Kintarō (1860–1934), japanischer Unternehmer
 Kōhei Hattori (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōta Hattori (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Mitsuru Hattori, Mangaka
 Hattori Nankaku (1683–1759), japanischer Maler und Dichter
 Naoki Hattori (* 1966), japanischer Rennfahrer 
 Hattori Ransetsu (1654–1707), japanischer Haiku-Dichter
 Ryōichi Hattori (1907–1993), japanischer Popmusik-Komponist
 Shigeaki Hattori (* 1963), japanischer Rennfahrer
 Hattori Shirō (1908–1995), japanischer Linguist
 Hattori Shizō (1901–1956), japanischer Historiker
 Tadashi Hattori (1908–2008), japanischer Komponist
 Takushiro Hattori (1901–1960), japanischer Offizier
 Toshihiro Hattori (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Yūma Hattori (* 1993), japanischer Leichtathlet
 Hattori Yasushi (1915–2011), japanischer Politiker, Abgeordneter und Postminister